Vukanovec (mađarski Farkashegy) je naselje u općini Gornji Mihaljevec, koja je u sastavu Međimurske županije. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Vukanovec je imao 264 stanovnika.

U naselju dijeluje devetoročlani mjesni odbor. Sjedište mjesnog odbora nalazi se u prostorima Društvenog doma Vukanovec.

Stanovništvo 

Naselja u Međimurskoj županiji